Durfort puede referirse a: 

 Durfort, comuna francesa situada en Ariège.
 Durfort, comuna francesa situada en Tarn.